Puchar Szwecji w piłce nożnej ( lub w skrócie ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Szwecji. Organizowane co sezon przez Szwedzki Związek Piłki Nożnej (SvFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Allsvenskan piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Lidze Konferencji Europy UEFA.

Historia 
W 1941 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Szwecji. Zwyciężył klub Hälsingborgs IF, który w finale pokonał IK Sleipner 3:1. W latach 1941-1953 turniej nosił nazwę Puchar Gustawa V. Turniej rozgrywany corocznie, ale z przerwą w latach 1954-1966. W 1967 roku rozgrywki pucharowe zostały wznowione, a zwycięzca do 1983 roku otrzymywał Puchar Gustawa VI Adolfa. W latach 1984-1996 przyznano nagrodę Scandiacupen. W latach 1997-2001 turniej nazywał się Puchar SFF. W 2002 roku przywrócono nazwę Puchar Gustawa VI Adolfa. W latach 1968-1991 i 1992-2001 turniej był rozgrywany systemem jesień-wiosna. W pozostałych sezonach do 2012 roku turniej był rozgrywany systemem wiosna-jesień. Od 2013/14 Puchar rozgrywany jest ponownie systemem jesień-wiosna. Ze względu na zmiany nie rozegrano żadnego pucharu z finałem w 1968, 1992 i 2013 roku. W sezonie 2019/20 z powodu pandemii COVID-19 niektóre mecze rozgrywano bez obecności widzów.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 96 klubów występujących w Mistrzostwach Szwecji. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy eliminacyjnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2012/13 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy pierwszej i drugiej eliminacyjnej, etapu grupowego (4 kluby w 8 grupach), ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Råsunda,a po jego zamknięciu Friends Arena w Solnie (na północ od centrum Sztokholmu).

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Szwecji na podium oficjalnie stawało w sumie 27 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Malmö FF, który zdobył 15 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Szwecji

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Szwecji w bazie League321 

!